Маке́ни () — столица и административный центр — северной провинции (Сьерра-Леоне).

История 
В отличие от остальных крупных городов Сьерра-Леоне, возникновение которых связано с историей британского проникновения в регион начиная с конца XVIII века, Макени был важным торговым центром для окружающих земель как минимум с XVII века. Звание основателей города оспаривают племена темне, лимба и локо. Их борьба за контроль над городом и была стержневым моментом его истории вплоть до прихода в эти места цивилизации. По наиболее популярной (но не единственной) гипотезе, город был основан племенем локо и первоначально назывался Кени ("владение, (земельная) собственность"), а затем был завоёван темне, добавившими к названию Ма ("наше"). Таким образом, название Макени можно перевести как "наше владение".

Округ Бомбали был одним из оплотов повстанцев во время гражданской войны, в результате Макени (и особенно его окрестности) подвергся серьёзным разрушениям.

Город является родиной нынешнего президента Сьерра-Леоне — Эрнеста Бай Корома.

География и климат 
Город расположен примерно в 180 километрах от столицы страны на высоте 81 метр над уровнем моря в предгорьях гор Лома (англ. Loma Mountains). В окрестностях города имеются месторождения золота.

Макени находится в зоне субэкваториального климата, с отчётливо выраженными сухим (декабрь - март) и дождливым (апрель - ноябрь) сезонами. Сухой и пыльный ветер харматан, дующий в сухой сезон из Сахары, приводит к увеличению разницы между ночной и дневной температурами по сравнению с сезоном дождей.

Население 
Макени (112 429 человек, 2013 год) является 5-м по величине городом в Сьерра-Леоне и крупнейшим в Северной провинции.

Крупнейшей этнической группой в городе является племя темне (около 1/2 всего населения), другие крупные племена - лимба и локо. Имеется небольшая, но влиятельная ливанская община.

Основной язык межэтнического общения - крио, хотя большинство горожан также способны объясниться на темне. Официальным языком Сьерра-Леоне (английским) владеет лишь небольшое число жителей.

Свыше 2/3 горожан - мусульмане-сунниты, остальные - христиане различных церквей. Среди тех и других сильны анимистские верования. Среди ливанцев встречаются шииты.

Макени известен в Сьерра-Леоне высоким качеством школьного образования.

Экономика и транспорт 
Макени является экономическим, финансовым и культурным центром северной части Сьерра-Леоне, а также одним из пяти крупных городов страны (наряду с Фритауном, Бо, Кенемой и Коиду). В городе имеются предприятия по деревообработке и первичной обработке продукции сельского хозяйства. Развита торговля золотом. Большая часть среднего и крупного (по местным меркам) бизнеса сосредоточена в руках выходцев из Ливана.

Макени связан асфальтированной автомобильной дорогой со столицей страны Фритауном. Железная дорога, построенная во времена британского протектората, была закрыта в 1975 году в связи с оттоком белых специалистов и неспособностью властей независимой Сьерра-Леоне организовать её функционирование. Имеется небольшой аэропорт, но регулярных рейсов из него не осуществляется.

Спорт 

В Макени находится стадион одного из крупнейших и старейших футбольных клубов — Wusum Stars. В настоящее время клуб играет в Национальной Премьер-Лиге Сьерра-Леоне, главной футбольной лиге страны. Клуб представляет город Макени и весь округ Бомбали.

СМИ 

Местная радиостанция, Макени и округа Бомбали — Mankneh 95,1. Кроме национального радио, в городе имеется — Всемирная служба Би-би-си, Си-эн-эн, и ряд других частных станций.

Известные личности 
 Эрнест Бай Корома, президент Сьерра-Леоне
 Эдвард Турай, юрист
 Брима Корома, футболист
 Дэдди Кул, рэгги музыкант
 Моисей-Муса Сисей, мэр Макени

Примечания 

Города Сьерра-Леоне